podstawka – element obwodu elektronicznego
 podstawka grzyba
 podstawka do jajek
 podstawka pod piwo
 podstawka skrzypcowa

Zobacz też 

 spodek